Рокуей Біч (Рокавей Пляж) є районом на півострові Рокуей  в Нью-Йорку районі Квінс. Район обмежений Арверном на сході та Рокуей-парком на заході. Він названий на честь Рокуей-Біч та набережної, що є найбільшим міським пляжем в США, що простягається від 3-го пляжу до 153-ї вулиці Атлантичного океану. Район населяє 13 000 жителів  рік, також відомий як "Ірландська Рів'єра" через велике населення ірландських американців.

Історія

Ранній розвиток 

Те, що зараз називається Рокуей-Біч, раніше було двома різними хуторами, Голландією та Хаммельсом . У 1857 році Майкл П. Голланд придбав землю і назвав цей район своїм іменем. З того часу район називався Голланд. Незабаром після цього Луїс Хаммель, іммігрант з Німеччини, купив земельну ділянку на схід від району Голланд. У 1878 році він вирішив віддати частину своєї землі Нью-Йоркській, Вудхейвенській та Рокуейській залізниці, щоб побудувати залізничну станцію для півострова. Район навколо нього став загально відомим як "Хаммельс". 

11 червня 1897 р. Хаммельс об'єднався з районом Голланд, і вони були об'єднані як село Рокуей-Біч. Через рік він був включений до міста Великого Нью-Йорка і став частиною новоутвореного району Квінс. 

Однак околиці разом із східними громадами Арверна та Далекого Рокуея кілька разів намагалися відокремитися від міста. 

У 1915 і 1917 рр. законодавчим органом був прийнятий Законопроєкт, що затверджує відокремлення, але на нього було накладено вето мером міста Джоном Перрой Мітчелом.

На початку 1900-х років новозбудована залізнична станція відкрила це місце та решту півострова широкому колу населення. Заможні люди більше не мали монополії на півострів, оскільки різні парки розваг, магазини та курортні готелі залучали людей з усього міста, щоб провести там день або ціле літо. Значну частину району освоїли Джеймс С. Ремсен та Вільям Уейнрайт. У цю епоху його стали називати «ігровим майданчиком Нью-Йорка».

Знаменитий парк розваг Рокуей, "Рокуейс Плейленд", був побудований у 1901 році і швидко став головною визначною пам'яткою для людей у всьому регіоні. Зі зростанням популярності цього місця проблемою став етикет пляжного одягу, і на початку 1904 року капітан Департаменту поліції Нью-Йорка Луїс Кройшер видав правила для тих, хто користується пляжем, цензуруючи купальні костюми, які слід носити, де можна робити фотографії, і вказуючи що жінкам у купальних костюмах не дозволялося покидати пляж.

Свого час парк був грандіозним. Одній з найпопулярніших визначних пам'яток, американським гіркам Atom Smasher, буде представлена сцена на початку фільму "Це Cinerama", фільм до IMAX, 1952 рік. Плавальний басейн олімпійського розміру та півмільйона доларів також були побудовані в межах парку розваг; вони служили б громаді понад вісімдесят років.

Синагога Ізраїлевого храму була побудована в 1921 році, а в 2014 році внесена до Національного реєстру історичних місць.

1930–1960-ті роки 
У 1930-х роках Роберт Мозес прийшов до влади в якості уповноваженого парку міста Нью-Йорка, а його масштабні дорожні та транспортні проєкти були і вигодою, і катастрофою для сусідства. Як уповноважений, Мозес наказав побудувати міст Морського бульвару та Меморіальний міст ветеранів Крос Бей. Мости були завершені у 1937 та 1939 роках відповідно. Міст Морського бульвару був побудований далі на захід на півострові між парком Джейкоба Рііса та Бриз-Пойнт, що зв’язував відособлені громади з Брукліном. Міст через затоку Крос розмістили посеред району Рокуей-Біч.

Новий міст став для громади півострова воротами до Квінсу, оскільки він забезпечував єдиний прямий доступ автомобілів до району. Будівництво двох мостів почало перетворювати околиці та решту півострова на житловий район, який працює цілий рік, оскільки люди мали більш зручний спосіб їздити на роботу та з роботи. Перетворення відділення LIRR Рокуей Біч на лінію метро Рокуей також призвело до збільшення кількості постійних мешканців Рокуей.

Незважаючи на те, що мости мали на меті покращити життя місцевим мешканцям, інші проєкти Мозеса завдали шкоди громаді. Одним з таких невдалих проєктів було заплановане будівництво Береговий Фронт Парквей в 1950-х і 1960-х роках. Бажаючи зв’язати Стейтен-Айленд з Гамптонами, Мозес зосередився на прокладанні шосе через Рокауейський півострів. Його ідея полягала в тому, щоб з’єднати міст Морського бульвару з мостом Атлантік Біч, який з’єднував півострів Рокуей з округом Нассау. 

План також передбачав би продовження включивши міст Крос-Бей. Багато хто побоювався, що такий масштабний проєкт завдасть півострову більше шкоди, ніж користі, і вказували на переселення громади, яке сталося в Південному Бронксі через будівництво дороги Мозеса.

Хоча Мозес так і не зміг проїхатися дорогою, він все ж залишив свій слід. Частина запланованого бульвару, яка проходила із заходу на схід у кварталах Рокуей-парк та Рокуей-Біч, була побудована і відкрита в 1939 році. Будинки буквально розрізали навпіл, щоб побудувати чотирисмугову вулицю. Деякі з цих будинків стоять і сьогодні. 

І досі існує недобудована вулиця відома як "дорога з нікуди в нікуди", оскільки вона не має жодного відповідного сполучення з будь-якою іншою місцевістю чи шосе.

Будівництво Робертом Мозесом інших рекреаційних зон та об'єктів, таких як Нью-Йоркський акваріум та Державний парк Джонс-Біч, опосередковано вплинуло і на околиці. Ці більш сучасні рекреаційні споруди привабили туристів та відвідувачів пляжу подалі від півострова. Підприємства і готелі, які відвідувала мала кількість гостей були закриті і до 1950-х років територія потрапила до своєрідного  економічного занепаду. Перехід від району літнього відпочинку до штатного житлового кварталу взяв своє.

Намагаючись оживити околиці, в місті було збудовано будинки Хаммеля. Цей проєкт був би одним із багатьох так званих зусиль щодо оновлення міст, які домінували у громаді та більшості її східних сусідів в останній половині 20 століття. Житлова адміністрація Нью-Йорка придбала землю в 1952 році на північній стороні естакади. У 1964 році Адміністрація вирішила знести і відновити всю територію до тієї, якою вона є сьогодні.

На додаток до будинків Хаммеля на південній стороні громади було збудовано кооператив Дейтон-Біч-Парк. Усі тринадцятиповерхові прямокутні будинки були розміщені в безпосередній близькості від берегової лінії. Будівля була добудована до кінця 1960-х разом із подібними на вигляд апартаментами Surfside Park та Дейтон-Тауерз Вест у сусідньому Рокуей-парку. Будинки все ще домінують над горизонтом Рокуей-Біч сьогодні, розташовані між бульваром Рокуей-Біч на півночі та бульваром Береговий Фронт Парквей на півдні.

У 1931 році був побудований Будинок Суду Рокуей; він служив місцевим муніципальним та магістратським судом і востаннє використовувався як громадянська будівля у 1962 році. Він був внесений до Національного реєстру історичних місць у 2014 році.

Початок 21 століття 
Коли все більше і більше людей переїжджало до міста, Рокуей став місцем денних поїздок. Цей район з’являється у випуску весняних подорожей за 2007 рік у нью-йоркському журналі як місце для "серфінгу" та "підводного занурення для ознайомлення з затонулими кораблями".

Немісцеві жителі починають називати пляж"Вільямсбург на Рокуей", оскільки деякі серфінгісти з району Брукліна проводять все літо в Рокуей.

Наприкінці 2012 року Рокуей було дуже пошкоджено внаслідок урагану "Сенді". Його відновлення відбувалось у кілька етапів.

Перший етап реконструкції пляжу Рокуей було організовано у серпні 2013 року Інженерним корпусом армії США. Контракт становив 10 мільйонів доларів для відновлення піску вздовж пляжу Рокуей розміром . 

Другий етап відбувався у 2014 році та передбачав поставку піску обсягом майже . Вартість етапу становила близько 37 мільйонів доларів та була оплачена федеральним урядом за рахунок закону про допомогу від наслідків урагану Сенді.

Демографія 
Згідно даних перепису населення США 2010 року, населення зон Бриз-Пойнт / Гавань Белль / Рокуей-Парк / Широкий канал становило 28 018, що на 1307 (4,9%) більше, ніж 26 711, підрахованих у 2000 році. На території 823,08 га або , чотири райони мали щільність населення .

Расовий склад районів становив 78,3% (21 946) білих, 7,5% (2095) афроамериканців, 0,1% (29) корінних американців, 2,1% (595) азіатів, 0,0% (8) представників тихоокеанських островів, 0,2% (66) представників інших рас та 0,9% (259) представників двох або більше рас. Іспаномовні або латиноамериканці будь-якої раси становили 10,8% (3020) населення.

Пляж Рокуей відомий як "Ірландська Рів'єра" через велику кількість ірландських американців у цьому районі. Сама громада налічує понад 13 000 осіб, що робить її третім півостровом за кількістю населених пунктів. 

Згідно даних перепису населення США 2000 року, 25,4% жителів чиї оселі розташовані за поштовим індексом 11693 визнали себе ірландцями, що робить район Рокуей-Біч другим найбільш ірландським регіоном у всій країні - відразу після Бостона, штат Массачусетс, Південний берег, де близько 38-40% громадян заявляють про ірландське або переважно ірландське походження.

Освіта 
Район, як і весь Нью-Йорк, обслуговує департамент освіти Нью-Йорка. Жителі Рокуей-Біч діляться на райони та відносяться до району початкової школи P.S. 183 та до району середньої школи P.S. 225. Крім того, тут є дві приватні католицькі початкові школи: св. Камілла та св. Рози Лімської.

Поділу на зони старшої школи тут немає, оскільки всі жителі Нью-Йорка, які бажають відвідувати державну старшу школу, повинні подавати документи до старшої школи. 

Хоча в межах громади немає старшої школи та в найближчій громаді є старша школа Beach Channel.

Транспорт 
Тут курсує місцевий автобус Q22 і Q35, а також Q53 SBS, які обслуговують район Рокуей-Біч. Експрес-автобус QM16 прямує до Манхеттена.

Станції метро району  це Пляж 90-ї вулиці та Пляж 98-ї вулиці, обслуговуються потягами A і S. 

Q35 прямує до станції метро Flatbush Avenue - Brooklyn College (потяги 2 і 5) в Мідвуді, Бруклін, і Q53 SBS з'єднується зі станцією метро 61-а вулиця - Вудсайд (потяги 7 і <7>) та станція Woodside LIRR у Вудсайді. 

У травні 2017 року пором із Нью-Йорка розпочав сполучення з Рокуей причалившись до 108-ї вулиці та Біч Ченл Драйв. Це зробило поїздку до Рокуея більш доступною для тих, хто працює на Манхеттені або хоче відвідати район із Брукліна чи Манхеттена.

Видатні люди Рокуей 

 Скіп Кемпбелл (1948-2018), законодавець Флориди і мер Корал-Спрінгз, штат Флорида, народився в Рокуей-Біч.
 Джонатан Монаган (нар. 1986), художник-візуаліст, народився і виріс на пляжі Рокуей.
 Патті Сміт (нар. 1946), панк-рокер-поет, писала про те, як жити на Рокуей-Біч у своїх мемуарах 2015 року, M Train.
 Ендрю ВанВінгарден (нар. 1983), співзасновник психоделічного рок-гурту MGMT, придбав будинок у Рокуей-Біч в 2012 році.
 Кенні Венс (нар. 1943), американський співак, автор пісень і продюсер.

Рокуей у популярній культурі 

 Радіо Дні  Вуді Аллена, фільм 1987 року, що висвітлює події родини робітників під час золотого віку радіо, був знятий в Рокуей-Біч.
 Документальний фільм "Наші Гаваї " 2010 року Крисси Шеммерлінг досліджує культуру серфінгу, що виникла на пляжі Рокуей, починаючи з кінця 1960-х. 
 Події романів Джилл Айзенштадт "From Rockaway" та "Swell" відбуваються саме на пляжі Рокуей.
 Рокуей-Біч - назва пісні Рамонеса 1977 року.
 В епізоді телевізійного ситкому " Усі в сім'ї" 1973 року Едіт Бункер розповідає доньці Глорії, що підлітком вона була жертвою спроби зґвалтування на побаченні під час відвідування пляжу Рокуей.
 У першому епізоді другого сезону серіалу "Дивовижна місіс" Мейзел, виявляється, що Сьюзі Мейєрсон (яку грав Алекс Борштейн ) народилася і виросла в Рокуей. Цей факт рятує її від побиття бандитами, які теж з цього району.
 У серіалі "Сини анархії" персонаж Френкі Діамандс працював у сім'ї Гамбіносів в Рокуей.
 У дитячому романі "Рамона та її батько" Рамона Кімбі подумки зауважує, що її старша сестра Бізус Кімбі не дуже полюбляє деякі види одягу, серед них сорочки з надписом Рокуей Біч, який надруковано спереду.

Зноски

Зовнішні посилання 

 
 The Wave: local Rockaway newspaper since 1893
 100th Precinct
 Forgotten New York: Rockaway Beach
 The Rockaway Times

Пляжі Квінзу, Нью-Йорк
Пляжі, Нью-Йорк
Квінз-Коледж (Кембридж)
Пляж, Атлантичний Океан
Атлантичний Океан, Нью-Йорк
Проєкти Роберта Мозеса
Квінз
Географія Нью-Йорка